

Geografia 
 San Leone – fiume in provincia di Agrigento
 San Leone – frazione di Agrigento
 San Leone – quartiere di Catania
 San Leone – frazione di Assemini nella città metropolitana di Cagliari.

Santi 
 San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa, ricordato il 10 novembre.
 San Leone II, papa, ricordato il 3 luglio.
 San Leone III, papa, ricordato il 12 giugno.
 San Leone IV, papa, ricordato il 17 luglio.
 San Leone IX, papa, ricordato il 19 aprile.
 San Leone di Mantenay, abate del VII secolo, ricordato il 25 maggio
 San Leone di Catania, detto anche il Taumaturgo: vescovo di Catania dell'VIII secolo, ricordato il 20 febbraio.
 San Leone di Bayonne, vescovo e martire ricordato il 1º marzo.
 San Leone di Sens, vescovo, ricordato il 22 aprile
 San Leone I abate – secondo abate dell'abbazia benedettina della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, dell'XI secolo, ricordato il 12 luglio.
 San Leone Confessore (XI secolo), festeggiato il 2 maggio
 San Leone di Arbe (Dalmazia), o di Montefeltro, festeggiato il 1º agosto. Vissuto nel IV secolo, fondò la comunità cristiana che costituì il primo nucleo dell'attuale diocesi di San Marino-Montefeltro. Patrono di San Leo.
 San Leone martire, ricordato nel Martirologio romano nella città di Myra in Licia (Turchia), festeggiato il 18 agosto.
 San Leone, vissuto nel V secolo a Roma, sarebbe stato in origine pagano, poi convertitosi al Cristianesimo ed entrato a far parte del clero. Secondo il Libro Pontificalis era stato sepolto nella piccola chiesa di Santo Stefano che a quel tempo esisteva presso la basilica di San Lorenzo fuori le mura. Già ricordato nel Martirologio geronimiano, fu inserito nel 1871 nel Martirologio romano al 14 marzo in base al ritrovamento di un'iscrizione sepolcrale.

Note